

Cinema 
 Il monaco (Le Moine) – film del 1972 diretto da Adonis Kyrou
 Il monaco (Le moine) – film del 2011 diretto da Dominik Moll

Geografia 
 Le Moine – vetta del Gruppo del Grand Combin (Svizzera)